Goddard ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Goddard (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Arthur Goddard (1878–1956), englischer Fußballspieler
 Calvin Goddard (1768–1842), US-amerikanischer Politiker
 Calvin H. Goddard (1891–1955), US-amerikanischer Arzt und Wissenschaftler
 Craig Goddard (* 1984), schottischer Badmintonspieler
 Daniel Goddard (* 1971), australischer Filmschauspieler und Model
 Denise Goddard (1945–2023), britische Gerätturnerin
 Drew Goddard (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Dwight Goddard (1861–1939), US-amerikanischer Missionar

 Henry H. Goddard (1866–1957), US-amerikanischer Psychologe und Rassenhygieniker
 James Goddard, britischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2008 und 2012
 Jim Goddard († 2013), britischer Regisseur
 Joe D. Goddard (* 1936), US-amerikanischer Ingenieur

 Jonathan Goddard (um 1617–1675), englischer Arzt
 Liza Goddard (* 1950), englische Schauspielerin
 Mark Goddard (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Mary Katharine Goddard (1738–1816), US-amerikanische Buchdruckerin und Verlegerin
 Maurice Goddard (1921–1974), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Goddard, australischer Wissenschaftler für Tiergenetik an der Universität Melbourne
 Neville Goddard (1905–1972),  US-amerikanischer Autor und Lehrer
 Paul Beck Goddard (1811–1866), US-amerikanischer Arzt und Fotopionier
 Paulette Goddard (1910–1990), US-amerikanische Schauspielerin

 Pliny Earle Goddard (1869–1928), US-amerikanischer Linguist und Ethnologe
 Raynor Goddard, Baron Goddard (1877–1971), britischer Jurist
 Renee Goddard (* 1923), deutsche Schauspielerin
 Robert Goddard (1882–1945), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur
 Samuel Pearson Goddard junior (1919–2006), US-amerikanischer Politiker
 Spike Goddard (* 1992), australischer Automobilrennfahrer
 Stephanie Goddard (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Stuart Leslie Goddard, bekannt als Adam Ant (* 1954), britischer Schauspieler und Sänger
 Terry Goddard (* 1947), US-amerikanischer Soldat, Jurist und Politiker
 Tracy Goddard (* 1969), britische Leichtathletin
 Trevor Goddard (1962–2003), englischer Schauspieler und Boxer

 Willoughby Goddard (1926–2008), britischer Schauspieler

Goddard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goddard (Alabama)
 Goddard (Alaska)
 Goddard (Iowa)
 Goddard (Kansas)
 Goddard (Kentucky)
 Goddard (Maryland)

Goddard steht für:
 (9252) Goddard, Asteroid
 Goddard (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Goddard College, Privatschule in Plainfield, Vermont
 Goddard High Resolution Spectrograph, installiert am Hubble-Teleskop
 Goddard Hill, Antarktika
 Goddard Institute for Space Studies an der Columbia University, New York City
 Goddard Space Flight Center, Raumforschungszentrum der NASA in Greenbelt, Maryland
 Prototyp einer wiederverwendbaren Rakete, siehe Blue Origin

Siehe auch:
 Goddard House
 Godard
 Godart